Гольденберг (,  также Голденберг — еврейская и немецкая фамилия.

Известные носители:
 Гольденберг, Абрам Маркович (более известен под фамилией Арго; 1897—1968) — русский советский поэт, драматург, переводчик, брат Я. М. Гольденберга.
 Гольденберг, Александр Иванович (1837—1902) — русский педагог и математик.
 Гольденберг, Аркадий Хаимович (род. 1948) — советский и российский литературовед и фольклорист.
 Гольденберг, Бернхард (1873—1917) — немецкий инженер и предприниматель в области энергетики.
  (род. 1936) — американский композитор, известный работами для кино и телевидения.
 Гольденберг, Борис Маркович (1894—1957) — русский советский драматург, сценарист и журналист, брат А. М. Гольденберга.
 Гольденберг, Григорий Давыдович (1855—1880) — русский революционер, террорист, член партии «Народная Воля».
 Гольденберг Хименес, Диана (более известна под фамилией Гольден; род. 1965) — колумбийская и мексиканская актриса.
 Гольденберг, Давид (более известен под псевдонимом Дуду Топаз; 1946—2009) — израильский шоумен, телеведущий и актёр.
 Гольденберг, Евгения Яковлевна (более известна под фамилией Гамбурд; 1913—1956) — молдавская советская художница (пейзажист и сценограф).
 
 Гольденберг, Лазарь Борисович (1846—1916) — русский революционер.
 Гольденберг, Лев Моисеевич (1921—2002) — советский и российский ученый в области импульсной и цифровой техники.
 Гольденберг, Леонид Аркадьевич (1920—1989) — советский историк, источниковед.
 Голденберг, Майкл (род. 1960) — американский драматург, голливудский сценарист и кинорежиссёр.
 Гольденберг, Марк Аронович (1897—1964) — советский психиатр, один из основоположников экспериментального направления в советской психиатрии.
 Гольденберг, Михаил Леонидович (род. 1953) — российский историк, педагог, директор Национального музей Республики Карелия.
 Гольденберг, Мордехай (1883—1941) — бессарабский еврейский прозаик, поэт и журналист.
  (род. 1959) — американский киномонтажёр, лауреат премии «Оскар».
 Гольденберг, Пётр Исаакович (1902—1971) — советский архитектор и градостроитель.
 Гольденберг, Франсуа (более известен под фамилией Север; 1944—1973) — французский автогонщик.
 Гольденберг, Чарльз Роберт (1911—1986) — американский футболист Национальной футбольной лиги.
 Гольденберг, Шимон Рафаилович (1910—1941) — советский еврейский поэт и прозаик.
 Голденберг, Эммануэль (более известен под псевдонимом Эдвард Г. Робинсон; 1893—1973) — американский актёр, лауреат почётной премии «Оскар».
  (род. 1929) — премьер-министр Перу (1994—1995).

См. также 
 Гольдберг
 Гольденблюм